Todd est un personnage fictif de la série télévisée Stargate Atlantis interprété par Christopher Heyerdahl. C'est un Wraith faisant une apparition dans la troisième saison avant de faire de multiples apparitions dans les saisons 4 et 5.

Todd n'est pas son vrai nom mais un surnom « affectueux » qui lui est donné par Sheppard en hommage à un ami qu'il avait connu à l'université, en remplacement de notre ami Wraith, comme l'appelaient les membres de l'expédition d'Atlantis. À partir de ce moment c'est par ce nom qu'il est désigné.
Il se distingue des autres Wraiths par un tatouage en forme d'étoile autour de son œil gauche.

Personnalité 
Todd possède des attitudes étranges pour un Wraith : il tient notamment compte de notions inconnues pour le reste de son peuple comme l'humour, l'honneur, le sacrifice ou même la politesse. Cependant, comme ceux de sa race, il n'a aucun scrupule à tuer ou à se nourrir d'êtres humains.

Il confie à Sheppard qu'après sa capture dans sa première apparition il baissa dans l'estime des autres Wraiths. Il a un second que Sheppard nomme Kenny. Il semble également se lier à Sheppard puisqu'il lui fait confiance en l'appelant à l'aide, bien que quand ils sont ensemble ils ne se supportent pas. Finalement Todd est peut-être le membre de sa race qui est le plus proche des humains, la plupart n'entretenant de conversations avec eux que pour recueillir des informations. En effet, il est probable que la plupart des Wraiths auraient refusé de s'allier à Sheppard, même en cas de dernier recours. Il semble donc être plus ouvert d'esprit et plus neutre dans ses jugements et ses actions, et éventuellement plus intelligent que les autres représentants de son espèce. Dans Le Dernier Homme on apprend qu'il peut avoir un comportement proche de l'héroïsme puisqu'il se fait exploser (en même temps que Ronon) dans le but de détruire la base où il se trouve.

Il est à la fois un guerrier aguerri et un scientifique. Il possède des connaissances sur les Asurans et sur la technologie wraith, et se bat excellemment, notamment au couteau. Il a aussi des connaissances en chirurgie et sait comment briser une nuque.

Il a séjourné à plusieurs reprises sur Atlantis et déclare même trouver la cité reposante.

Biographie

10 000 ans avant notre ère 
Todd participa à la guerre contre les Anciens, et assista notamment à l'activation de l'appareil les empêchant d'entrer en hyperespace (le dispositif Athero).

Rencontre avec Sheppard 

Il est capturé par Acastus Kolya qui l'utilise pour torturer Sheppard afin de forcer les membres d'Atlantis à livrer Ladon Radim. Sheppard lui propose alors de coopérer pour s'échapper. Ils y parviennent, et en remerciement Sheppard le laisse repartir en vie.

L'alliance 

Il apparaît une nouvelle fois dans Alliance forcée où il demande à l'équipe de Sheppard de venir en terrain neutre. Cependant il amène des guerriers armés avec lui, mais Sheppard qui s'y était attendu était lui aussi venu avec des forces armées plus importantes que les siennes. Todd, fait prisonnier, lui explique que pour combattre les Wraiths, les Asurans ont décidé de les priver de leur source de nourriture, autrement dit les humains.

Il aide ensuite le docteur McKay dans ses recherches afin de créer un appareil qui ferait fusionner ensemble tous les Asurans et passe plusieurs jours sur Atlantis. Puis il fait venir des troupes wraiths qui collaborent avec Atlantis et Larrin. Cependant alors que les forces de Carter quittent la bataille il récupère trois darts qu'il avait envoyés en mission dans la base asuran sans que les humains le sachent. Il parvient à fuir l'explosion de ce système solaire juste avant que la planète des Asurans ne soit détruite.

Le clonage 

Dans Conséquences, on lui vole ce qu'il a dérobé aux Asurans (c'est-à-dire trois EPPZ) par son second actuel. Ce dernier force Todd à mettre en parallèle les trois EPPZ au générateur principal d'un laboratoire de clonage, pour augmenter le clonage via une reine (Plus d'énergie est fournie donc le clonage est trois fois plus rapide.) Cependant avant cela il parvient à activer un signal qu'il a sur lui et qu'Atlantis reçoit avant d'aller voir de quoi il retourne. C'est notamment à cette occasion que Sheppard lui donne le surnom Todd.
Il est sauvé par l'équipe de Sheppard alors que les gardes allaient l'amener à la reine pour qu'elle se nourrisse de lui. Alors que l'équipe est capturée par les Wraiths, il parvient à s'échapper et vient prévenir les autres humains cachés non loin. Une fois l'équipe sauvée et le bâtiment détruit il retourne seul vers les Wraiths.

La Première 

Il réapparait ensuite dans la saison 5 où il invite l'équipe de Sheppard dans son vaisseau à la suite de leur demande. Quand le docteur Keller lui parle de pouvoir changer le mode d'alimentation des Wraiths afin qu'ils mangent comme les humains, il reconnait le potentiel de cette trouvaille. Il leur propose alors un plan dans lequel Teyla se fait passer pour une reine Wraith (en remplacement de la leur qui est morte) grâce à son ADN et dans lequel elle propose à la Première, la plus puissantes de reines, ce plan pour manger tels des humains.

Cependant il lui a caché un point : il est sûr que la reine refusera, et à la première occasion qu'il eut, il la tue et fait croire que c'est Teyla qui a commis ce meurtre. Ainsi elle devient la nouvelle Première (il le lui avait caché de peur qu'elle refuse). Il l'aide alors à s'imposer en lui dictant sa conduite. Quand un vaisseau Wraith entre dans leur territoire et qu'elle ordonne alors de l'attaquer sans sommation puis d'envoyer les Darts il comprend qu'elle profite de la situation pour tuer le maximum de Wraiths. Quand le capitaine du vaisseau où ils se trouvent comprend leur plan il le tue alors qu'il allait trancher la gorge de Teyla.

Il transfère Ronon, Sheppard et McKay dans son propre vaisseau (officiellement pour les garder en captivité, officieusement pour les sauver car les hommes de son vaisseau connaissent son plan) et Teyla trouve un argument pour quitter le vaisseau alors qu'elle rentre sur Atlantis. Elle donne les pleins pouvoirs à Todd, qui devient ainsi le nouveau chef de sa faction (même s'il doit rendre des comptes à Teyla pour qu'elle sache s'ils ne fait rien à l'encontre d'Atlantis). Plus tard Sheppard et Teyla se demandent s'il n'avait pas tout prévu juste pour être à la tête de sa faction...

L'appareil Ancien 

À la suite de l'activation d'un appareil Ancien par une faction secrète Asgard tous les vaisseaux Wraiths qui entrent en hyperespace sont immédiatement détruits. Todd en fait douloureusement l'expérience, alors qu'il est à bord du Dédale et voit deux de ses vaisseaux être détruits. Croyant que c'est la faute des humains qui ont activé l'appareil ancien (il déclare avoir vu son activation plus de  ans plus tôt) il neutralise alors tout l'équipage de la cabine de pilotage à lui tout seul (dont Woolsey et fait venir ses propres troupes de son vaisseau ruche (qui par chance pour lui n'était pas passé en hyperespace).

Il menace alors Sheppard de tuer un membre de l'équipage par minute si ce dernier ne désactive pas l'appareil, mais ce dernier qui ne l'a pas lui donne les coordonnées où il se trouve. Seulement McKay et Daniel Jackson sont sur la planète où se trouve l'appareil, et Sheppard est sûr que Todd risque de détruire la base sans réfléchir à eux. Il s'y rend donc avec l'un des vaisseaux de Larrin, alors que pendant ce temps Keller et Ronon parviennent à libérer l'équipage du Dédale. Cependant Todd est parti en vaisseau et lance alors le Dédale en attaque suicide sur la planète. Sheppard parvient à téléporter les deux vaisseaux et à ainsi sauver le Dédale en même temps que McKay et Daniel.

L'infection 

Todd revient un peu plus tard dans la saison, dans l'épisode Infection, mourant, demandant l'aide de l'expédition Atlantis à la suite de la contamination de son équipage et vaisseau par la Génothérapie inventée par le docteur Keller. Son vaisseau est finalement détruit mais Woolsey, convaincu par Sheppard, décide de le laisser partir.

La ruche avec l'EPPZ 

Todd, guéri par un traitement brutal et douloureux, appelle Atlantis pour les prévenir que son second qui l'a trahi possède un EPPZ, servant à alimenter une "super-ruche". Il les prévient afin qu'ils l'arrêtent, car lui ne peut rien. Ils l'emmènent sur la Tau'ri à bord du Dédale en lui donnant de nouveaux habits et en ôtant son émetteur.

Univers parallèles 

 Dans l'épisode Le Dernier Homme on apprend que dans un autre espace temps se déroulant comme si l'équipe de Sheppard n'avait pas sauvé Teyla et que son bébé était tombé aux mains de Michael, Todd va seul détruire une fabrique de clones appartenant à Michael, préférant la discrétion à la supériorité numérique. Il tombe là-bas sur l'équipe de Ronon Dex qui fait repartir ses coéquipiers. Tous deux s'allient alors pour se débarrasser de leurs ennemis et posent des charges de C4 pour tout faire exploser. Cependant il devient clair qu'ils sont pris au piège, alors ils décident de se faire exploser avec la base. Todd dit « C'est donc ainsi que tout se termine » avec un sourire, et Ronon répond « Ouais » avec la même expression avant de faire exploser la base. Todd et Ronon se sacrifient donc tous deux pour leurs camps respectifs, mais Sheppard réussit à changer le cours du temps et ces événements n'arrivent jamais.

 Dans un autre univers (épisode Vegas), les Wraiths ont attaqué directement sur Terre. Leur flotte a été repoussée, et Todd a été le seul Wraith fait prisonnier. Emprisonné dans une prison sous le contrôle de Woolsey, il semble avoir des problèmes mentaux (probablement parce qu'il ne peut se nourrir normalement) et passe son temps à réciter d'étranges poèmes et à divaguer.

À noter 
 Dans l'univers parallèle où il meurt avec Ronon à la fin d'un combat contre les soldats de Michael, tous deux mettent leur lame sur un point vital de l'autre, Ronon visant le cou et Todd le cœur. Ronon déclare « Désolé, c'est l'habitude », et Todd répond « Ça doit être ça ».

 Dans un l'épisode Inquisition de la saison 5, Woolsey qui s'est constitué prisonnier déclare avoir tenté de contacter Todd pour lui demander une balise semblable à celle qu'il portait, mais ce dernier n'a pas répondu. Il est cité à de nombreuses reprises dans cet épisode et apparait par le biais de flash-backs. Woosley affirme que sans son aide, ils auraient échoué et que tous les habitants humains ou Wraiths de la galaxie auraient péri.

Voir aussi

Articles connexes 
 Stargate Atlantis
 Personnages de Stargate Atlantis
 Christopher Heyerdahl

Wraith
Guerrier de fiction

en:Wraith (Stargate)#"Todd"